Кубок Полтавської області з футболу — обласні футбольні змагання серед аматорських команд. Проводиться під егідою Асоціації футболу Полтавщини.

Усі переможці

Див. також 
 Чемпіонат Полтавської області з футболу
 Суперкубок Полтавської області з футболу

Примітки

Посилання 
 Візитна картка Федерації футболу Полтавської області 
 Усі фінали кубка області
 Кубок області. Фінал (2008)
 «Велика Багачка» знову з кубком! (2009)
 «Нове життя» — володар Кубка Полтавщини! (2010)
 «Нове життя» — володар Кубка Полтавщини! (2011)
 Підсумки обласних чемпіонатів 2012. Центральна Україна 
 Підсумки обласних чемпіонатів 2013. Північна і Центральна Україна 
 Підсумки обласних чемпіонатів України 2014. Центр та Північ 
 Визначився володар Кубка Полтавщини з футболу — 2021 
 Руслан Ротань зіграв у фіналі Кубку Полтавщини (2021) 

Полтавська область
Футбол у Полтавській області